Касрашвили — фамилия. Известные носители:
 Касрашвили, Маквала Филимоновна (род. 1942) — советская, грузинская и российская оперная певица.
 Касрашвили, Хвича (род. 1961) — советский и грузинский футболист.

Примечания